Ржа́ница — село в Жу́ковском районе Брянской области. Административный центр Ржаницкого сельского поселения.

География 
Расположено в 3 км от русла Десны, на её притоке — Ржанице (отсюда название).

История 
С 1963 по 2003 год имело статус посёлка городского типа.

Возникло в 1860-х гг. как посёлок при строительстве Орловско-Витебской железной дороги (полустанок с 1870 года, ныне станция Ржаница); своего храма не имело. С 1904 года возникает деревообрабатывающее производство, с 1949 года — лыжная фабрика.

Население

Литература

Примечания 

Населённые пункты Жуковского района (Брянская область)
Бывшие посёлки городского типа Брянской области